Передовой — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Передовой — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.
 Передовой — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Передовой — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.
 Передовой — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Передовой — посёлок в Ельниковском районе Мордовии.
 Передовой — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Передовой — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Передовой — посёлок в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Передовой — посёлок в Самойловском районе Саратовской области.
 Передовой — посёлок в Изобильненском районе Ставропольского края.